Апциаури:
 Апциаури, Владимир Степанович (1962—2012) — советский фехтовальщик на рапирах, грузинский тренер, функционер.
 Апциаури, Заза (род. 1971) — грузинский футболист.
 Апциаури, Мамука (род. 1969) — советский и грузинский футболист.
 Апциаури, Павел (род. 1976) — грузинский футболист.
 Апциаури, Торнике (род. 1979) — грузинский футболист.